Anenský vrch – szczyt (góra) w paśmie Gór Orlickich, w Czechach;
 Anenský vrch – szczyt (góra) w paśmie Wysokiego Jesionika, w Czechach.